Великомихайловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Великомихайловка — село в Новооскольском районе Белгородской области.

Украина 
 Великомихайловка — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Великомихайловка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Великая Михайловка